Andrew Walker je lahko:
 Andrew Walker (igralec)
 Andrew Walker (nogometaš)